Valta ist der Name folgender Orte:
 Valta (Gargaliani), Ortschaft im griechischen Gemeindebezirk Gargaliani

Valta ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann von Valta (1900–1968), deutscher Bobfahrer
 Ossi-Pekka Valta (* 1991), finnischer Skispringer

Siehe auch:
 Walta